Herrdubbeln vid Qatar ExxonMobil Open 2010 spelades mellan den 4 och 9 januari 2010 och ingick i samma års ATP-tour. Vann turneringen gjorde spanjorerna Guillermo Garcia-Lopez och Albert Montanes.

Seedning

  Daniel Nestor   Nenad Zimonjić (Första omgången)
  František Čermák   Michal Mertiňák (Finalist)

<li> Mariusz Fyrstenberg   Marcin Matkowski (Kvartsfinal)
<li> Christopher Kas   Dick Norman (Semifinal)

Lottning

Lottning

Källor
ATP World Tour - Lottning

Qatar ExxonMobil Open 2010